Maubisse steht für:

 eine osttimoresische Stadt im Gemeinde Ainaro, siehe Maubisse
 der Suco des Ortes, siehe Maubisse (Suco)
 der Verwaltungsamt der Stadt Maubisse, siehe Maubisse (Verwaltungsamt)
 ein Ort im Gemeinde Manufahi/Osttimor, siehe Mindelo (Turiscai)